Idol (von , entlehnt im 18. Jahrhundert, das auf  zurückgeht) steht für:
 Idol, Abgott, besonders ein kultisch verehrtes Götterbild
 im übertragenen Sinn daher ein Vorbild
 Elemente der Idolenlehre von Francis Bacon
 Idol (Film) (2019), südkoreanischer Film von Lee Su-jin

Idol ist der Name folgender Personen:
 Billy Idol (* 1955), britischer Pop/Rock-Musiker
 Ryan Idol (* 1966), US-amerikanischer Pornodarsteller

Siehe auch:

 Das Idol, ein französisch-deutsch-japanisches Filmdrama von 2002
 Schieferplattenidol, kleine dünne Platten aus amphibolischem Schiefer 
 Japanisches Idol
 Koreanisches Idol
 Pop Idol, eine britische Castingshow
 Idol (Schweden), schwedische Castingshow
 American Idol, US-amerikanische Fernsehshow
 Idle (Begriffsklärung)